Ochsenbein ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Ochsenbein (1923–1997), Schweizer Sänger und Musikpädagoge (auch bekannt unter dem Pseudonym Derrik Olson)
 Peter Ochsenbein (1940–2003), Schweizer Bibliothekar, Kirchenhistoriker und Mediävist
 Ulrich Ochsenbein (1811–1890), Schweizer Politiker und General